Le qualificazioni del singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Albert Ramos (qualificato)
  Pablo Andújar (qualificato)
  Victor Hănescu (qualificato)
  Daniel Brands (qualificato)
  Tobias Kamke (primo turno) 
  Édouard Roger-Vasselin (qualificato)
  Blaž Kavčič (ultimo turno)

 Gō Soeda (primo turno)
 Albert Montañés (qualificato) 
 Guillaume Rufin (ultimo turno)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Thiemo De Bakker (ultimo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
 Philipp Petzschner (ultimo turno)

Qualificati

  Albert Ramos
  Pablo Andújar
  Victor Hănescu
  Daniel Brands

  Jesse Huta Galung
  Édouard Roger-Vasselin
  Albert Montañés

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2013
ATP World Tour 2013